Ferreira kan som auktorsförkortning betyda:

 Antonio J. Ferreira
 Efrem J. G. Ferreira
 José Júlio Bettencourt Ferreira
 Mitzi Brandão Ferreira
 Raul N. Ferreira
 Alexandre Alejandro Rodrigues Ferreira

Robotskapade auktorsförkortningar